Yūji Takahashi – calciatore giapponese
 Yūji Takahashi – musicista giapponese